Димитрий (XIV—XV века) — преподобный Русской православной церкви, основатель Цилибинской Архангельской пустыни на реке Вычегде, в 28 верстах от Яренска, Вологодской губернии, в конце ХІV века, при Святом Стефане, епископе Пермском в 1383—1396 годах.

О детстве и мирской жизни преподобного Димитрия Цилибинского сведений практически не сохранилось, да и последующие биографические данные о нём очень скудны и отрывочны; известно, что основанная им пустынь сначала служила приютом для проповедников христианства среди зырян, а позднее на месте пустыни находилась приходская церковь.

Преподобный Димитрий был одним из ближайших учеников и ревностных помощников Святого Стефана в распространении православной веры между идолопоклонниками и, вероятно, происходил из зырян, просвещённых Святым Стефаном. Преподобный иеромонах Димитрий жил в пещере, выкопанной им под храмом, и выходил оттуда только для церковной службы и для проповеди слова Божия в окрестных селениях.

Год смерти его неизвестен; тело святого покоится близ построенной им церкви.

Память преподобного Димитрия Цилибинского чтится 24 января, 26 октября и в 3-ю неделю по Пятидесятнице — в Соборе Вологодских святых.

Примечания

Литература 
 
 Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской епархии, прославляемых всею Церковью и местно чтимых / [Священник Иоанн Верюжский]. — Вологда, 1880. — [8], 692, [2], III, [2] с.
 

Преподобные Русской Церкви
Христианские проповедники
Проповедники России
Основатели монастырей